In a Japanese Garden – film del 1912
 In a Japanese Garden – film del 1915 diretto da George Foster Platt